Astronomia
 3538 Nelsonia, un asteroide

Biologia
 Nelsonia (planta)
 Nelsonia (rosegador)
 Palenoelsonia, gènere de trilobit anteriorment conegut com a Nelsonia

Geografia
 Nelsonia (Virgínia)